Чемпионат мира по водному поло — турнир по водному поло, проходящий под эгидой ФИНА. Является вторым по престижности турниром после Олимпийских турниров по водному поло для мужских национальных сборных. Проходит в рамках Чемпионатов мира по водным видам спорта, являясь одним из видов программ чемпионата. Первый турнир был проведен в 1973 году.

Чемпионат мира среди женщин разыгрывается с 1986 года.

Призёры чемпионатов мира

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации водных видов спорта

Соревнования по водному поло